Zimowa opowieść, The Winter’s Tale

 Zimowa opowieść – dramat Williama Shakespeare’a z 1610
 Zimowa opowieść – powieść  Marka Helprina z 1983
 Zimowa opowieść – brytyjski film z 1967 w reżyserii Franka Dunlopa, ekranizacja dramatu
 Zimowa opowieść – amerykański film z 2014 w reżyserii Akivy Goldsmana, ekranizacja powieści

 The Winter’s Tale – minialbum południowokoreańskiego zespołu BtoB

 A Winter’s Tale – piosenka zespołu Queen
 A Winter’s Tale – piosenka Davida Esseksa

Zobacz też 
 Opowieść zimowa